Municipio de Cove Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cove Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Cove Creek (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.